Список ультра-піків Південно-Східної Азії — це список всіх 42-ох «ультра-піків» матирикової частини Південно-Східної Азії з відносною висотою () 1500 м і більше.

Список включає відносно невисокі вершини з максимальною абсолютною висотою до 3500-4500 м. У список входить тільки 1-на гора Сараматі, яка відноситься до 125-ти найвищих «ультра-піків» світу.

Паткаї—Гори Чин

Індо-Малайська система

Малайський півострів

Аннамські та східні гори

Див. також 
 Список ультра-піків
 Список гір за відносною висотою

Примітки

Sources 
 List — Burma 
 List — Southeast Asia 
 Map — High Asia 
 Map — Southeast Asia 

 
Південно-Східна Азія
Ультра-піки
Ультра-піки